Kenny Pickett ist der Name folgender Personen:

* Kenny Pickett (Sänger) (1942–1997), britischer Singer-Songwriter, Mitglied von The Creation
 Kenny Pickett (Footballspieler) (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler